Мельник Андрій Атанасович (1890—1964) — полковник армії УНР.
 Мельник Андрій Вікторович — полковник Збройних сил України.
 Мельник Андрій Михайлович (1888—1967) — український галицький священик (УГКЦ), письменник, громадсько-освітній діяч у Галичині та США.
 Мельник Андрій Ярославович (1975, Львів) — український дипломат.